W.R.Buck se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Russel Buck
 William Russell Buck